Neanuroidea är en överfamilj av urinsekter. Neanuroidea ingår i ordningen hoppstjärtar, klassen urinsekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Neanuroidea 144 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppstjärtar
Neanuroidea